Eerste klasse Basketbal (dames) seizoen 1961-1962
 Eerste klasse 1961-62 (basketbal België)
 Eerste klasse 1961-62 (voetbal België)
 Eerste klasse 1961-1962 (basketbal dames België)